Antici steht für:

 Antici-Gruppe, vorbereitendes Gremium des Ausschusses der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Antici ist der Familienname folgender Personen:

 Paolo Massimo Antici (1924–2003), italienischer Diplomat
 Ruggero Luigi Emidio Antici Mattei (1811–1883), italienischer Geistlicher, Lateinischer Patriarch von Konstantinopel und Kardinal der Römischen Kirche
 Tommaso Antici (1731–1812), Kardinal der katholischen Kirche